Кашуэйра-ди-Пажеу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья. Входит в экономико-статистический  микрорегион Педра-Азул. Население составляет 8337 человек на 2006 год. Занимает площадь 673,761 км². Плотность населения — 12,4 чел./км².

История 
Город основан 30 августа 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26.264.249,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.118,16 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,622 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс